Зайцева Нина:
 Зайцева, Нина Владимировна (род. 1946) — советский и российский учёный-гигиенист, академик РАМН и РАН.
 Зайцева, Нина Григорьевна (род. 1946) — советский и российский учёный-языковед, доктор наук.